João Cândido de Melo e Sousa, primeiro e único barão de Cambuí (Lavras do Funil, 24 de junho de 1820 — 19 de junho de 1899) foi um fazendeiro e empresário brasileiro.

Casado com Matilde de Abreu Melo, era proprietário de fazendas em Santa Rita de Cássia, onde também foi juiz de paz.

Agraciado barão em 19 de agosto de 1888.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Baronatos do Brasil
Empresários de Minas Gerais
Mortos em 1899